Беш-Таш (долина) — широка долина між хребтами Легенер-Балали-Кая і Беш-Таш, АР Крим.
 Беш-Таш (річка) — притока річки Талас в Киргизстані.
 Беш-Таш (хребет) — хвилястий хребет з трав'янистим західним схилом; на сході виходи скель. Поблизу смт Курортного (від тюрк. башташ — «надгробний камінь»), АР Крим.
 Беш-Таш — річка у Приазов'ї, ліва притока Берди (тюрк. беш — п'ять, таш — камінь).